Ни́на Сергéевна Семáева (род. 1 июня 1931, Павловка) — советский редактор. Директор «Западно-Сибирского книжного издательства».

Биография 
Окончила Барнаульское педагогическое училище, затем Томский государственный университет.

В 1957 году стала редактором детской литературы в «Новосибирском книжном издательстве», в 1965 году — старшим редактором. В 1968–1987 годах была директором «Западно-Сибирского книжного издательства».

В 1967 году стала членом Союза журналистов СССР.

Награды 

 1971 — орден «Знак Почёта».
 1976 — орден Трудового Красного Знамени.
 1981 — заслуженный работник культуры РСФСР.
 Медали.

Литература

Ссылки 
 Нина Сергеевна Семаева на сайте «Новосибирский краеведческий портал».
Выпускники Томского государственного университета
Члены Союза журналистов СССР
Издатели СССР